Atlantis 2000 — недолго просуществовавшая немецкая поп-группа из Мюнхена, представлявшая свою страну на конкурсе песни Евровидение-1991.

Коллектив появился в 1990 году; в его состав вошли Альфонс Вайндорф (), Ютта Нидхардт (), Хельмут Фрай (), Эберхард Вильхельм (), Клаус Прёппер () и Клеменс Вайндорф ().

В 1991 году музыканты выиграли национальный отбор конкурса «Евровидение» с песней «Dieser Traum darf niemals sterben». Среди других композиций отбора песня Atlantis 2000 не была самой популярной у местных телезрителей, поэтому выбор конкурсного жюри был встречен неоднозначно. Результат на самом Евровидении также оставил желать лучшего: набрав всего десять баллов, группа заняла восемнадцатое место.

Из-за низкого коммерческого успеха группа распалась вскоре после выступления на Евровидении.

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1990 году
Музыкальные коллективы Германии
Участники «Евровидения-1991»
Представители Германии на «Евровидении»